Валерий Евдокимов:
 Евдокимов, Валерий Александрович (род. 1941) — украинский политик, общественный деятель.
 Евдокимов, Валерий Андреевич (род. 1938) — скульптор, народный художник РФ (2003), академик Российской академии художеств (2007).
 Евдокимов, Валерий Владимирович (род. 1969) — украинский военный деятель, генерал майор.